Als Ruhrflutbrücke werden bezeichnet:
 Ruhrflutbrücke Ergste, Schwerte
 Pleßbachbrücke, Witten